São Paulo kan syfta på:

 São Paulo Futebol Clube – en brasilians fotbollsklubb
 São Paulo – ett brasiliansk slagskepp som sänktes 1951
 NAe São Paulo – ett hangarfartyg och flaggskepp för brasilianska flottan

Geografi

Brasilien 

 São Paulo (delstat), 
 São Paulo (kommun), kommun, 
 São Paulo, delstatshuvudstad, 
 Frei Paulo (ort), Sergipe, 
 São Paulo de Olivença (kommun), Amazonas, 
 São Paulo de Olivença (ort), Amazonas, 
 São Paulo das Missões, en kommun i delstaten Rio Grande do Sul, Brasilien
 São Pedro e São Paulo-arkipelagen – är en klippformation i södra Atlanten

Se även
 Saint Paul, Minnesota
 Saint Paul

Robotskapade Brasilienförgreningar